Schaep (geslacht), adellijk geslacht uit Overijssel.
 Huis 't Schaep, twee 17e-eeuwse panden in Brugge.